Zeeskahn beschreibt:

 Zeeskahn (Stettiner Haff), Bootstyp des Stettiner Haffs
 plattdeutsche Bezeichnung für ein Zeesboot

Siehe auch:
 Zeesekahn, Bootstyp von Vorpommern